Müftüoğlu ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmed Hikmet Müftüoğlu (1870–1927), türkischer Dichter und Schriftsteller
 Emel Müftüoğlu (* 1961), türkische Popsängerin
 Güneş Müftüoğlu (* 1945), türkischer Politiker
 İsmail Müftüoğlu (* 1939), türkischer Politiker
 Kuddusi Müftüoğlu (* 1970), türkischer Fußballschiedsrichter
 Özlem Müftüoğlu (* 1966), türkische Politikerin
 Sadık Tekin Müftüoğlu (1927–1975), türkischer Politiker
 Zekai Müftüoğlu (1949–2006), türkischer Schauspieler